Флаг муниципального образования Нагорное сельское поселение Петушинского района Владимирской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 22 сентября 2011 года и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7164.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Нагорного сельского поселения зелёным, жёлтым, белым, голубым и телесным цветами».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле вверху — две длани, правая и левая, в лазоревых рукавах, выходящие из серебряных облаков в верхних углах и держащие покров того же металла; внизу — зелёный холм, обременённый золотым трилистником».

Обоснование символики 
Композиция флага Нагорного сельского поселения создана по характерному для геральдики принципу гласности: зелёный холм (гора) указывает на название муниципального образования — Нагорное, образованного от географического расположения посёлка на возвышенности. Название центра сельского поселения — посёлка Нагорный достаточно распространено в российской топонимике, поэтому изображение покрова над холмом указывает на то, что Нагорный является пригородом города Покрова, на флаге которого изображён покров Пресвятой Богородицы. В отличие от города, красное полотнище флага аллегорически указывает на территориальную принадлежность сельского поселения Петушинскому району, полотнище флага которого красное.

Трилистник клевера на зелёном холме символизирует основное направление деятельности местных жителей — сельское хозяйство. Клевер — символ плодородия, гармонии.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты, праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности.

Примечания